Llista d'asteroides del 141001 al 142000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|141001-141100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|141101-141200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|141201-141300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|141301-141400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|141401-141500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|141501-141600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|141601-141700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|141701-141800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|141801-141900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|141901-142000 [ modifica]

|-
|}